Allan Wicks, Engels organist
 Chad Wicks, Amerikaans professioneel worstelaar
 Malcolm Wicks, Engels politicus